Михаил Само́хин: Самохин, Михаил Викторович (в монашестве Владимир; род. 1979) — архиерей Русской православной церкви, епископ Читинский и Краснокаменский.
 Самохин, Михаил Иванович (1902—1998) — советский генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза.